French Open-mesterskabet i herresingle 2022 var den 121. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2022 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 22. maj - 5. juni 2022, mens kvalifikationen afvikledes den 16. - 20. maj 2022.

Mesterskabet blev vundet af Rafael Nadal, som i finalen besejrede Casper Ruud med 6-3, 6-3, 6-0 i en kamp, hvor han vandt de sidste 11 partier, og i den forbindelse satte spillerne adskillige rekorder. Nadal blev den første spiller med 14 titler ved French Open-mesterskabet i herresingle og den første spiller med 22 grand slam-titler i herresingle. Spanieren havde tidligere på sæsonen også vundet Australian Open-titlen, og det var første gang, at han havde vundet sæsonens to første grand slam-turneringer. Med en alder på 36 år og 2 dage blev han også den ældste vinder af mesterskabet, idet han overgik Andrés Gimenos rekord fra 1974, hvor han var 34 år ved sin eneste sejr i turneringen. Rafael Nadal besejrede fire top 10-spillere (Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic, Alexander Zverev og Casper Ruud) på sin vej til titlen som den blot tredje spiller i en grand slam-turnering siden introduktionen af ATP's verdensrangliste i 1973, og som den første spiller nåede han op på 63 turneringssejre på grus.

Casper Ruud var den første norske spiller i en grand slam-finale i herresingle, idet hans indtil da bedste resultat havde været et nederlag i fjerde runde. Resultaterne medførte, at Casper Ruud avancerede til sjettepladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord, mens Rafael Nadal hoppede en enkelt placering frem til fjerdepladsen på ranglisten.

Den forsvarende mester, Novak Djokovic, tabte i kvartfinalen til den senere mester, Rafael Nadal, i de to spilleres 59. indbyrdes møde.

Denne turnering var den første grand slam-turnering i herresingle siden French Open 2022, hvor Feliciano López ikke deltog i hovedturneringen, hvilket satte en stopper for hans stime på 79 grand slam-deltagelser i træk. López tabte i kvalifikationen. Det var endvidere den sidste professionelle turnering for den tidligere nr. 5 på ATP's verdensrangliste og Australian Open-finalist, Jo-Wilfried Tsonga, som tabte i første runde til Casper Ruud. Holger Rune blev den første danske mand i en grand slam-kvartfinale i herresingle i tennissportens åbne æra.

Dette var den første udgave af French Open efter at de fire grand slam-turneringer havde indført et fælles format med en 10-point-tiebreak ved stillingen 6-6 i femte sæt. Camilo Ugo Carabelli og Aslan Karatsev blev de første spillere til at afprøve det nye format, da Carabelli vandt deres møde i første runde.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 18.544.800 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 22 % i forhold til året før, der dog blev afviklet under særlige omstændigheder på grund af COVID-19-pandemien.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 100 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. april 2022 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q). 
 4 lucky losere er market med LL.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 16. maj 2022 (en uge før turneringens start) blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen.

Lucky losers 

Følgende spillerede gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC). Kampene blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 16. - 20. maj 2022.

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2022
 French Open-mesterskabet i herredouble 2022
 French Open-mesterskabet i damedouble 2022
 French Open-mesterskabet i mixed double 2022

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2022
2022
ATP Tour 2022